Kedungjajang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kedungjajang, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kedungjajang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar